A verseny címvédője a svájci Roger Federer.

Kiemeltek 

  Roger Federer
  Andy Murray
  Rafael Nadal
  Novak Đoković
  Andy Roddick
  Juan Martín del Potro
  Jo-Wilfried Tsonga
  Nyikolaj Davigyenko
  Gilles Simon
  Fernando Verdasco
  Fernando González
  Robin Söderling
  Gaël Monfils
  Tommy Robredo
  Radek Štěpánek
  Marin Čilić

  Tomáš Berdych
  David Ferrer
  Stanislas Wawrinka
  Tommy Haas
  James Blake
  Sam Querrey
  Philipp Kohlschreiber
  Juan Carlos Ferrero
  Mardy Fish
  Paul-Henri Mathieu
  Ivo Karlović
  Victor Hănescu
  Igor Andrejev
  Viktor Troicki
  Lleyton Hewitt
  Nicolás Almagro

Döntők

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = Feladta
 w/o = visszalépett

Felső ág

Alsó ág

Források 
 Eredmények az ATP honlapján
 

F1